Чупрун — українське прізвище.

 Чупрун Вадим Прокопович — голова Донецької обласної державної адміністрації (з 4 лютого 2005 року по 15 квітня 2006).
 Чупрун Ігор Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чупрун Олександр Миколайович (1935—2008) — популяризатор натуропатії.
 Чупрун Пафнутій Григорович (1884—1969) воїн Армії УНР, учитель, інспектор народних шкіл, громадський діяч.

Див. також 
 Чуприна

Українські прізвища